De Metro van Oslo (Noors: T-Bane), de Noorse hoofdstad, is het enige metrosysteem van Noorwegen en werd geopend in 1966. De meeste trajecten zijn voortgekomen uit reeds bestaande voorstadslijnen. De oudste tunnel dateert uit 1928.

Beschrijving
Het systeem wordt beheerd door Oslo T-banedrift. Er zijn 5 lijnen die het westen en het oosten van de stad met elkaar verbinden via een 7,3 kilometer lange tunnel die loopt van Majorstuen tot aan Brynseng. Deze Fellestunnelen (gemeenschappelijke tunnel) bevindt zich in de spitsuren aan de grenzen van zijn capaciteit. In 2006 werd de T-banering geopend, die een cirkelvormige route aan de noordkant mogelijk maakt. Het metronetwerk telt 101 stations en heeft een lengte van 86 kilometer. De metro wordt door ongeveer 222.000 reizigers per dag gebruikt.

De metrohaltes in de binnenstad zijn onder de grond gelegen, maar de stations in de voorsteden zijn meestal bovengronds. Het grootste metrostation ligt ten westen van Majorstuen, maar ook dat telt (net als vrijwel alle andere stations) niet meer dan twee perrons. In verhouding tot het inwoneraantal (ongeveer 605.000) is het tram- en metronet het grootste van Europa.

Geschiedenis
Er waren vroeger zowel aan de westzijde en oostzijde elektrische voorstadslijnen met bovenleiding. Aan de westzijde vertrokken de buurttreinen vanuit het ondergronds eindpunt "Nationaltheatret" via een lange tunnel uit 1928 naar het station "Majorstuen", vanwaar de verschillende spoorlijnen in verschillende richtingen uitwaaierden. Elke lijn had zijn eigen materieelsoort. Een bijzondere lijn was de Holmenkollen-spoorlijn die met een steile helling en veel slingers een lokale bergtop beklimt. Deze lijn had houten materieel.

Aan de oostkant eindigden de buurtspoorlijnen bij "Stortinget". Zij werden al vroeg omgebouwd voor metro-exploitatie met een derde rail. Eind 20e eeuw werd besloten ook de westelijke lijnen te verbouwen voor metro-exploitatie en te koppelen met het oostelijke metronet via een oost-westtunnel.

Metrolijnen

 Lijn 5 rijdt de volledige ring en doet daardoor een aantal haltes tweemaal aan.
 Op alle lijnen geldt als basis een kwartierdienst. Op lijn 2 en het oostelijke deel van lijn 3 wordt overdag acht maal per uur gereden.

Metrostations

Zie ook 
 Tram van Oslo

Externe links
 Website van de Metro van Oslo

Oslo
Verkeer en vervoer in Oslo
Bouwwerk in Oslo
Oslo